Teli steht für:
 Teli, Ort in der Schweiz
 Teli-ka-Mandir, in architektonischer Hinsicht ungewöhnlich gestalteter Hindu-Tempel im Fort von Gwalior, Madhya Pradesh
 Teli-See, größter der Seen im Ounianga Serir in der Region Ennedi im Nordostbecken des Tschad

TELI steht für:
 Technisch-Literarische Gesellschaft, Journalistenvereinigung 

Abkürzung